Смайлфуд або SmileFood — всеукраїнська мережа онлайн-ресторанів. Спеціалізується на доставці готових страв додому, в офіс або на будь-яку адресу в рамках зони доставки власної кур'єрської служби. Засновник компанії — Олександр Соколов. Штаб-квартира SmileFood розташовується в місті Одеса. За даними українських ЗМІ вважається першим в Україні онлайн-рестораном.

Станом на березень 2021 року Смайлфуд був представлений в чотирьох містах України — Одеса, Миколаїв, Херсон, Київ. Бренд-шеф закладу — відомий український ресторатор Юрій Ковриженко.

Історія 
Компанія Смайлфуд була заснована у 2013 році в Одесі після невдалого замовлення в службі доставки одного з відомих ресторанів японської та італійської кухні. Компанія має власну мережу «темних кухонь» (dark kitchen), а також кур'єрську службу. Під час війни Росії проти України в 2022 році компанія SmileFood вийшла на закордонні ринки, зокрема Казахстану та Болгарії, а також почала годувати понад 600 осіб щодня безкоштовно (військові ЗСУ, волонтери, ТРО, біженці, тощо).

Особливості 
Смайлфуд спеціалізується на приготуванні готових страв та їх доставці в будь-яку зручну для клієнта точку. Доставка здійснюється в межах міста, де локально знаходиться компанія.

У 2020 році під час пандемії COVID-19 компанія SmileFood запустила соціальну ініціативу «Подбай про харчування медпрацівника!».

Примітки 

Ресторани України